Condado de Bryan puede referirse a dos condados de los Estados Unidos:

 Condado de Bryan (Georgia).
 Condado de Bryan (Oklahoma).